Солдатка — река в Казахстане, протекает по Зеленовскому району Западно-Казахстанской области.

Солдатка левобережный приток реки Таловая, её устье находится в 39 километрах от устья Таловой (приток Камелика). Длина реки — 14 километров, водосборная площадь — 86 км².

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Таловой (притока Камелика)
Реки Западно-Казахстанской области
Байтерекский район